Eerste divisie (1988/1989) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1988/1989.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
Statystyki na rsssf.com

Eerste divisie
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Holandii
1989 w Holandii